Wislicenus ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Timotheus Wislicenus  (1806–1883), deutscher Theologe
 Georg Wislicenus (1858–1927), deutscher Kapitänleutnant und Marineschriftsteller 
 Gustav Adolf Wislicenus (1803–1875), deutscher Theologe
 Hans Wislicenus (1864–1939), deutscher Maler
 Hans Adolf Wislicenus (1867–1951), deutscher Chemiker und Förster
 Hermann Wislicenus (1825–1899), deutscher Maler
 Johannes Wislicenus (1835–1902), deutscher Chemiker
 Lilli Wislicenus-Finzelberg (geb. Elisabeth Emma Charlotte Finzelberg; 1872–1939), deutsche Bildhauerin
 Max Wislicenus (1861–1957), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Paul Gustav Wislicenus (1847–1917), deutscher Literaturhistoriker und Schriftsteller
 Walter Wislicenus (1859–1905), deutscher Astronom
 Wilhelm Wislicenus (1861–1922), deutscher Chemiker 

Wislicenus  steht für:
 (4588) Wislicenus, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Wislizenus
 Wisliceny